Turnieje rugby union na Igrzyskach Azjatyckich 2018 odbyły się w indonezyjskim mieście Dżakarta w dniach 30 sierpnia – 1 września 2018 roku. Areną zmagań zarówno kobiet, jak i mężczyzn w siedmioosobowej odmianie tego sportu był Gelora Bung Karno Sports Complex.

Rugby union w programie tych zawodów pojawiło się szósty raz, po raz trzeci natomiast zorganizowano turniej kobiet.

Faworyci wygrywali swoje spotkania w pierwszym dniu zawodów i w komplecie awansowali do półfinałów. Oba turnieje miały jednak nowych triumfatorów – w decydującym pojedynku kobiet Japonki pokonały Chinki, zaś w męskim po dwóch z rzędu finałowych porażkach reprezentanci Hongkongu zrewanżowali się Japończykom.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Informacje ogólne 
Do turnieju męskiego przystąpiło dwanaście reprezentacji, do żeńskiego zaś osiem, a każda z nich liczyła maksymalnie dwunastu zawodników. Do udziału dopuszczone mogły być jedynie reprezentacje państw członkowskich OCA, których związki rugby są członkami World Rugby i/lub Asia Rugby. Losowanie grup odbyło się na początku lipca 2018 roku. Męskie reprezentacje rywalizowały w pierwszej fazie w ramach trzech czterozespołowych grup systemem kołowym, po czym czołowa ósemka awansowała do ćwierćfinałów, cztery pozostałe drużyny walczyły ponownie systemem kołowym o miejsca 9–12. Kobiety natomiast rywalizowały początkowo systemem kołowym podzielone na dwie czterozespołowe grupy o rozstawienie przed trzyrundową fazą pucharową.

W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. Przy ustalaniu rankingu po fazie grupowej w przypadku tej samej liczby punktów lokaty zespołów były ustalane kolejno na podstawie:
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej liczby zdobytych punktów;
 większej liczby zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.
W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka. W przeciwieństwie do poprzedniej edycji wszystkie mecze składały się z dwóch siedmiominutowych części.

Turniej mężczyzn

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Turniej kobiet

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Igrzyska Azjatyckie 2018
Rugby union na igrzyskach azjatyckich
2018 w rugby union
Rugby union w Indonezji